Эмилиос Риадис (, 13 мая 1880, Фессалоники, Османская империя — 17 июля 1935 Фессалоники Вторая Греческая Республика) — видный греческий композитор классической музыки и пианист XX века. Вместе с Мариосом Варвоглисома, Дионисием Лаврангасом, Георгием Ламбелетом, и Манолисом Каломирисом, является одним из основоположников современной Национальной греческой музыкальной школы.
Одновременно Риадис является признанным поэтом.

Молодость 

Эмилиос Риадис родился в столице османской Македонии, городе Фессалоники.
Риадис был сыном фармацевта Эррика (Генриха) Chou (или Hou, первоначально «Houis»), из Цешина в Силезии, утверждавшего, что он грек по происхождению, и местной гречанки Анастасии Григориу-Нини.
В начале своей творческой карьеры избрал себе псевдоним Эмилиос К. Элефтериадис, который затем сократил на Риадис.
Первые уроки игры на фортепиано получил в своём родном городе, у ученика и друга Вагнера, Димитриоса Лалласа (1848—1911).
С 1908 по 1910 учился фортепиано и композиции в Мюнхенской королевской академии музыки (Мюнхенская высшая школа музыки и театра) у Anton Beer-Walbrunn (1864—1929);
С 1910 по 1915 продолжил учёбу в Париже у Гюстава Шерпантье и у Мориса Равеля, где ему уделили внимание французские и греческие коллеги.
Florent Schmitt (1870—1958) именовал его «Греческий Муссоргский»; Равель именовал его mon geniale élève («мой блестящий студент»).

Салоникская консерватория 
С началом Первой мировой войны, Риадис, как подданный Османской империи, был первоначально арестован, но затем, в 1915 году, был освобождён в вернулся в свой родной город, который с октября 1912 года вновь стал греческим.
Почти через год после освобождения македонской столицы, в 1914 году, по решению премьер-министра Греции Элефтериоса Венизелоса была создана Фессалоникская государственная консерватория.
Организацию и дирекцию консерватории Венизелос поручил Александру Казандзису, которого с этой целью Венизелос пригласил из Брюсселя.
Аналогично тому как его учитель, Равель, вступил во французскую армию, Риадис, по возвращении в Салоники в 1915 году, вступил в греческую армию, однако администрация Венизелоса сочла, что его место в новой консерватории.
С 1916 года и до самой своей смерти, Риадис был профессором фортепиано Салоникской консерватории, а с 1920 года стал заместителем директора консерватории.
В 1923 году получил «Национальную премию искусств и литературы».
Говоривший на семи языках и доминирующий в музыкальной жизни города, композитор считался затворником и эксцентричным, его контакты с современными композиторами, такими как Каломирис и Митропулос, и поэтом Костис Паламас были редкими, что делает его биографию после репатриации малоизвестной.
Кроме композиторской и преподавательскй деятельности в Салониках, он читал лекции по китайской и древней египетской музыке и Моцарту.
Риадис умер в 1935 году в своём родном городе.

Оценка творчества Риадиса 

Параллельно со своей музыкальной педагогической работой, Риадис наряду с Манолисом Каломирисом стал одним из инициаторов создания греческой Национальной музыкальной школы.
С той лишь только разницей, что если Каломирис, в том что касается его техники, находился под влиянием немецкой музыки (Вагнер, Штраус), то Риадис оставался под влиянием французской музыки.
Но у обоих лидеров национальной школы была общая цель: создание музыки с греческим лицом, музыки, которая независимо от любой техники, должна была исходить из этой земли и выражать её.
Примечательно, что в марте 2002 года, на специальном концерте, организованном Афинским дворцом музыки, с целью отметить французское влияние на греческую музыку начала XX века, были представлены 4 композитора: 2 французских (Равель и Альбер Руссель) и 2 греческих (Риадис и Петрос Петридис).
В дополнение к греческой народной музыке, Риадис также интересовался албанской, турецкой и другой азиатской музыкой, которые также отмечены в его композициях.
Фортепиано в песнях Риадиса иногда имитирует различные народные инструменты.
Риадис сегодня воспринимается как главный представитель греческого Импрессионизма.
Музыковед Георгий Леоцакос пишет, что «Риадис — греческий импрессионист, музой которого является греческая народная музыка, но в руке он держит французское перо».
Риадис написал более 200 песен и обработал более 100 народных песен.
Благодаря своим песням, Риадис часто упоминается не только как «греческий Муссоргский», но и как «греческий Шуберт» и «греческий Вольф».
К большинству своих песен Риадис написал стихи сам.
Кроме этого, он писал прозу и написал около 200 страниц работ по истории музыки.

Память 
Македонская столица чтит память Риадиса.
Его именем назван концертный зал комплекса зданий Международной Салоникской ярмарки, один из двух залов нового Дворца музыки Салоник и одна из центральных улиц города.
В 2000 году дальние родственники Риадиса из Греции и Бельгии подарили Музыкальной библиотеке Греции «Лилиан Вудури» архив Риадиса.
Архив Риадиса состоит из 3529 листов. Из них 733 листов являются текстами прозы и поэзии, 563 листов разные документы и фотографии, в то время как музыкальные рукописи Эмилиоса Риадиса насчитывают 2233 листа.
Благодаря усилиям работников Музыкальной библиотеки, музыковеда Георгия Леоцакоса и дирижёра Афинского государственного оркестра Вирона Фидедзиса, за последние 30 лет творчество Риадиса получило широкую известность.
В 2005 году из музыкантов Государственного оркестра Салоник был образован квартет камерной музыки «Эмилиос Риадис».

Избранные работы 

Оперные фрагменты
 Галатея, («Γαλάτεια», Музыкальная драма в трёх актах, либретто P. Ch. Jablonski, 1912-13.
 Зелёная дорога (La route verte, Опера в одном акте, либретто J. Valcler, 1914)

Музыкальное сопровождение
 Саломея (Уайльд, Оскар), 1922)
 Гекуба (Еврипид), для оркестра 1927)
 Рике с хохолком (Riquet à la houppe T. de Banville 1929)

Инструментальная музыка
 Колыбельная (Νανούρισμα для скрипки и фортепиано, 1908)
 Фуга до минор для фортепиано 1909
 Трагическая прелюдия или Симфониетта (Prélude tragique — Symphonietta для фортепиано 1911); в редакции Македонские тени (Ombres macédoniennes для двух фортпиано, 1912)
 Три греческих танца (Trois danses grecques для фортепиано, 1925)
 Дань Равелю (Hommage à Ravel для фортепиано)
 Две сонаты для виолончело и фортепиано
 Струнные квартеты соль минор, ре минор
 Призыв к миру (Invocation à la paix для оркестра)

Хоровая музыка
 Служба Иоанна Хризостома («Ιερά Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου»)
 Христос Воскресе («Χριστός Ανέστη»)
 Служба Страстной Пятницы

Песни
 18 опубликованных песен
 Восточные песни («Chansonette Orientale»)
 Жасмины и минареты («Γιασεμιά και Μιναρέδες»)
 Пять македонских песен («Πέντε Μακεδονικά Τραγούδια»)
 13 маленьких греческих мелодий («13 Μικρές ελληνικές μελωδίες»)
 12 греческих и 3 албанские народных песен («12 ελληνικά και 3 αλβανικά δημοτικά τραγούδια»)
 5 танцевальных песен («5 χορευτικά τραγούδια»)
 2 танцевальных песен («2 χορευτικά τραγούδια»)
 9 маленьких ромейских (греческих) песен («9 μικρά ρωμέικα τραγούδια»)
 3 оплакивания («3 μοιρολόγια»)
 около 50 неизданных песен

Поэтические сборники 
 1907: Тени и Сны («Σκιαί και Όνειρα»),
 1920: Появление двух любимых («Το Πέρασμα των 2 Αγαπημένων»)
 1920 Македонский дневник (το «Μακεδονικόν Ημερολογίον»)
 1920 Одна музыкальная история («Μία Ιστορία της Μουσικής»).

Источники 
 Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Τάκης Καλογερόπουλος, τόμος 5
 http://digma.mmb.org.gr/Collection.aspx?cid=2

Литература 
 Giorgos Leotsakos: Emilios Riadis (1880—1935), Booklet zu Emilios Riadis — Works I, Lyra Nr. CD 0116, Athen 1994.
 Giorgos Leotsakos: Emilios Riadis, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 2001. ISBN 0-333-60800-3
 Dimitra Diamantopoulou-Cornejo, Les mélodies pour une voix et piano d’Emile Riadis: Aspects esthétiques entre les musique française et grecque au début du XXe siècle, Tours (Frankreich) 2001.

Примечания

Ссылки 
 Ριάδης Αιμίλιος 
 Private Seite über Riadis 
 Bibliographie  
 Bibliographie 
 Diskografie 
 The Emilios Riadis Archive 
 Trygos 
 Ausschnitt 

Поэты Греции
Композиторы-романтики
Пианисты Греции